Устругов — русская фамилия.

Известные носители 
 Устругов, Василий Гаврилович — бессарабский вице-губернатор в 1892—1903 годах.
 Устругов, Дмитрий Дмитриевич (1875—1917) — русский архитектор, гражданский инженер.
 Устругов, Леонид Александрович (1877—1938) — министр путей сообщения в правительстве А. В. Колчака.
 Устругов, Михаил Тимофеевич (1831—1888) — русский генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Устругов, Тимофей Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 5941; 3 декабря 1839.
 Устругов, Фёдор Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 8897; 1 февраля 1852.